São Lourenço do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Lourenço do Sul (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Lourenço do Sul (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar